Hunting High and Low steht für:

 Hunting High and Low (Album), ein Album der norwegischen Band a-ha
 Hunting High and Low (Lied), einen Song der norwegischen Band a-ha